Капитал может означать:
 Капитал — экономический термин.
 Капитал — лица, владеющие средствами производства на правах частной собственности, как общественная сила; капиталисты.
 «Капитал» — главный труд Карла Маркса.
 «Капитал» — альбом советской и белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой».
 «Капитал» — фильм Коста-Гавраса 2012 года.
 Капитал — один из 29 региональных округов Британской Колумбии, Канада.
 «Капитал» — одно из прежних названий мини-футбольного клуба «Горняк» из города Красногоровка.

См. также 
 Интеллектуальный капитал
 Человеческий капитал
 «Капитал в XXI веке» — книга французского экономиста Тома Пикетти.
 «ИФД КапиталЪ» — одна из крупнейших в России финансовых групп.
 «Капитал Груп» (Capital Group) — российская компания.
 Капиталь-Насьональ — один из 17 административных регионов провинции Квебек, Канада.
 Kapital — альбом группы Laibach.
 Kapital Bank — действующий в Азербайджане коммерческий банк.